

Фамилия 
 Уиттьер, Джон Гринлиф (1807—1892) — американский поэт и аболиционист.

Топонимы 
 Уиттьер — американский город на Аляске.
 Уиттьер — американский город в Калифорнии.
 Уиттьер — американский город в Северной Каролине.

См. также